Étalle kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Étalle, Belgien, kommun i Vallonien, Province du Luxembourg,

Frankrike 

 Étalle, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,